Лану́ — фамилия. Известные носители:

 Лану, Арман (Armand Lanoux; 1913—1983) — французский писатель, обладатель Гонкуровской премии (1963);
 Лану, Виктор (1936—2017) — французский актёр;
 Лану, Франсуа де (1531—1591) — французский военачальник и философ, прозванный «Железная Рука», автор трудов по истории и философии.

Топонимы 
 Лану (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.